Prychodko ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Prychodko (* 1987), ukrainische Sängerin
 Kyrylo Prychodko (* 2001), ukrainischer Sprinter
 Oleh Prychodko (* 1997), ukrainischer Tennisspieler